Osoby o nazwisku Klimaszewska:
 Alicja Maria Klimaszewska – filolog, działacz społeczny
 Jadwiga Klimaszewska – polski etnograf, profesor
 Katarzyna Giereło-Klimaszewska – politolog, medioznawca, wykładowca, dziennikarz
 Wanda Stefania Klimaszewska – podporucznik, kurierka

zobacz też:
 Klimaszewski